Vrij Christelijk-Historischen, na de Tweede Wereldoorlog korte tijd een politieke groepering welke in 1946 opging in de Protestantse Unie
 Vereniging van Christen-Historici, een Nederlands platform voor christenen die willen nadenken over geschiedenis
 Wiley-VCH Verlag, een Duitse wetenschappelijke uitgeverij
 Vliegclub Haamstede, een zweefvliegtuigvereniging met als thuisveld Vliegveld Haamstede te Burgh-Haamstede op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland
 Volleybal Club Hoofddorp, een volleybalclub uit de Nederlandse plaats Hoofddorp
 VCH (voetbalclub), een amateurvoetbalclub uit de Nederlandse stad Venlo
 4-vinylcyclohexeen (ook VCH genoemd), een tweevoudig onverzadigde, cyclische koolwaterstof